

Astronomia 
 2814 Vieira – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Major Vieira – comune del Brasile nello stato di Santa Catarina
 Marcelino Vieira – comune del Brasile nello stato del Rio Grande do Norte

Persone

Politici
 João Bernardo Vieira (1939-2009) – politico guineense
 Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) – diplomatico brasiliano

Sportivi
 César Vieira – allenatore di calcio a 5 brasiliano
 Hugo Filipe da Costa Vieira (1988) – calciatore portoghese
 Hugo Miguel Fernandes Vieira (1976) – calciatore portoghese
 Jardel Nivaldo Vieira (1986) – calciatore brasiliano
 João Vieira (1976) – marciatore portoghese
 Jorge Vieira (1898-1986) – calciatore portoghese
 Luan Vieira (1993) – calciatore brasiliano
 Márcio Vieira (1984) – calciatore portoghese naturalizzato andorrano
 Marcus Vinicius Vieira de Sousa (1984) – cestista brasiliano
 Patrick Vieira (1976) – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore francese
 Patrick de Oliveira Vieira (1991) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Vieira (1998) – calciatore britannico 
 Xavier Vieira (1992) – calciatore andorrano

Altri
 António Vieira (1608-1697) – gesuita, missionario e scrittore portoghese
 Arménio Vieira (1941) – giornalista e poeta capoverdiano
 Francisco Vieira de Matos, meglio noto come Vieira Portuense (1765-1805) – pittore portoghese
 Meredith Vieira (1953) – giornalista e conduttrice televisiva statunitense